Soutelo ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Soutelo (Chaves), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Chaves
 Soutelo (Mogadouro), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Mogadouro
 Soutelo (Vieira do Minho), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vieira do Minho
 Soutelo (Vila Verde)
 Soutelo de Aguiar
 Soutelo do Douro
 Soutelo Mourisco